

Geografia

Austria 
 Schwaz – powiat w kraju związkowym Tyrol
 Schwaz – miasto w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Světec